Proll steht für:
 Kurzform von Prolet

Proll ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Proll (1909–2000), deutscher Architekt
 Thorwald Proll (* 1941), deutscher Schriftsteller und APO-Mitglied
 Astrid Proll (* 1947), ehemalige deutsche Terroristin und Mitgründerin der RAF
 Nina Proll (* 1974), österreichische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin

Siehe auch:
 Pröll
 Broll